



Toponymes 

 São José est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São João est un quartier de la ville de Santa Maria (Rio Grande do Sul)
 São José da Laje est une municipalité de l'État de l'Alagoas
 São José da Tapera est une municipalité de l'État de l'Alagoas
 São José da Vitória est une municipalité de Bahia
 São José do Jacuípe est une municipalité de Bahia
 São José do Calçado est une municipalité de l'État de l'Espírito Santo
 São José de Ribamar est une municipalité de l'État du Maranhão
 São José dos Basílios est une municipalité de l'État du Maranhão
 São José da Barra est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José da Lapa est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José da Safira est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José da Varginha est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José do Alegre est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José do Goiabal est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José do Jacuri est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José do Mantimento est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 São José dos Quatro Marcos est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 São José do Povo est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 São José do Rio Claro est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 São José do Xingu est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 São José da Lagoa Tapada est une municipalité de l'État de la Paraïba
 São José de Caiana est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José de Espinharas est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José de Piranhas est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José de Princesa est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José do Bonfim est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José do Brejo do Cruz est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José do Sabugi est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José dos Cordeiros est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José dos Ramos est une municipalité de l'État de la Paraíba
 São José da Coroa Grande est une municipalité de l'État du Pernambouc
 São José do Belmonte est une municipalité de l'État du Pernambouc
 São José do Egito est une municipalité de l'État du Pernambouc
 São José do Peixe est une municipalité de l'État du Piauí
 São José do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 São José da Boa Vista est une municipalité du Paraná
 São José das Palmeiras est une municipalité de l'État du Paraná
 São José dos Pinhais est une municipalité de l'État du Paraná
 São José de Ubá est une municipalité de l'État de l'État de Rio de Janeiro
 São José do Vale do Rio Preto est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro 
 São José de Mipibu est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 São José do Campestre est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 São José do Seridó est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 São José das Missões est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José do Herval est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José do Hortêncio est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José do Inhacorá est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José do Norte est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José do Ouro est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José dos Ausentes est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 São José do Cedro est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São José do Cerrito est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São José da Bela Vista est une municipalité de l'État de São Paulo
 São José do Barreiro est une municipalité de l'État de São Paulo
 São José do Rio Pardo est une municipalité de l'État de São Paulo
 São José do Rio Preto est une municipalité de l'État de São Paulo
 São José dos Campos est une municipalité de l'État de São Paulo

 São José est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul

Football 

 São José Esporte Clube, club de football brésilien
 Sociedade Esportiva e Recreativa São José, club de football brésilien

Autre

São José, une paroisse de la municipalité de Lisbonne ;
 São José, une paroisse de la municipalité de Ponta Delgada aux Açores ;
 São José, une paroisse de la municipalité de Viseu.

São José, localité du district de Lembá.
 São José, localité du district de Mé-Zóchi.
 São José, localité du district de Pagué (Principe).

Voir aussi 
 
 
 
 
Sao Jose